La Gaceta de Levante es el nombre de varios periódicos:

 La Gaceta de Levante, periódico editado en 1918 en Castellón;
 La Gaceta de Levante, periódico editado entre 1924 y 1936 en Alcoy.